Юрий Вильямович Козлов (род. 23 июля 1953, Великие Луки) — советский и российский писатель, прозаик, редактор, автор более 30 книг, работающий в жанре «интеллектуального романа», философского и футурологического триллера.

Биография 
Юрий Козлов — сын писателя Вильяма Фёдоровича Козлова (Вила Ивановича Надточеева), внук Ивана Надточеева (потомственный дворянин, впоследствии генерал-лейтенант пограничных войск СССР, репрессирован в 1937 году). До 17 лет Юрий Козлов жил в Ленинграде. 

После окончания учёбы в Московском Полиграфическом институте (1974 год) работал в журнале «Пионер», где состоялся его успешный творческий дебют — рассказ «Качели в Пушкинских горах». Был призван в армию, служил в войсках ПВО на Чукотке. После возвращения из армии работал в журналах «Юность» и «Огонёк».
В 1979 году в издательстве «Молодая гвардия» выходит в свет первое серьёзное произведение молодого писателя — роман «Изобретение велосипеда», оказавшее большое влияние на подростков того времени. Книга вызвала невероятную волну откликов и дискуссий, была отмечена критиками и неоднократно впоследствии переиздавалась. Большой интерес у читателей и критиков вызывают и другие произведения Юрия Козлова: повести «Имущество движимое и недвижимое», «Геополитический романс», романы «Одиночество вещей», «Колодец пророков», «Проситель», «Реформатор», «Ночная охота», «Закрытая таблица», «Почтовая рыба», «sВОбоДА», «Враждебный портной», «Белая буква», «Новый вор».

Литературная деятельность 
В 1981 году, в возрасте 27 лет Юрий Козлов был принят в Союз писателей СССР. Его произведения регулярно публикуются в журналах «Юность», «Пионер», «Аврора», «Октябрь» и других, издаются отдельными книгами.

В девяностые годы писатель обращается к публицистике, печатается в центральных СМИ, работает в газете «Россия»,  а затем (с 1996 года) начальником отдела в Пресс-службе Государственной Думы. С 2005 по 2011 гг. Юрий Козлов — начальник Управления Пресс-службы Совета Федерации.

С 2001 года по настоящее время Юрий Козлов является главным редактором журналов «Роман-газета» и «Детская роман-газета». Как редактор он ориентируется на современную российскую прозу, опирающуюся на классические традиции. В «Детской роман-газете» публикуются произведения русских классиков для детей и работы лучших современных детских книжных иллюстраторов.

Семья 
 Жена — Татьяна Вячеславовна Пискарёва, журналист, поэтесса. Работала в центральных газетах и на телевидении. Эксперт в области связей с общественностью.

 Дочь — Анна  Козлова, писатель, сценарист, автор нескольких книг прозы.

 Дочь — Екатерина.
 Сын — Иван.

Библиография

Переводы на другие языки 
Произведения Юрия Козлова переведены на китайский, японский, немецкий, испанский, чешский, болгарский, польский, эстонский, украинский, казахский, азербайджанский и другие языки.

Награды 
Всероссийская литературная премия «Традиция» (1995), премия Московского правительства (1996), Малая литературная премия России «За честность и объективность в творчестве» (1998), премия имени Александра Невского «России верные сыны» (2002), премия «Коляска» Санкт-Петербургского Союза писателей (2006),  Всероссийская премия имени Дельвига "Серебряный Дельвиг" (2013), Международная литературная премия Югры "За вклад в литературу" (2013), Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» (2018), Всероссийская литературная премия имени Бориса Корнилова, (2018), Всероссийская литературная премия имени Н.С. Лескова "Очарованный странник" (2019).

Литература 
 
 Козлов Юрий Вильямович

 «Колодец пророков» — книга на завтра" — Сергей Митрофанов, «Русский журнал» http://old.russ.ru/journal/kniga/98-07-02/mitrof.htm
 Лев Данилкин. Рецензия на книгу «Закрытая таблица». «Афиша», 2005 https://www.afisha.ru/book/904/reviews/ 
 «Я абсолютно свободен в выборе темы. Юрий Козлов о культовой литературе, довлатовских рукописях, фальшивых властителях дум и многом другом». Литературная газета, 2014 г. http://lgz.ru/article/-7-6450-19-02-2014/ya-absolyutno-svoboden-v-vybore-temy/
 "Человек и судьба в романе Юрия Козлова «Колодец пророков». Олег Мороз, «Парус» Критика (Литературоведение), 2014 г. http://litbook.ru/article/7318/.
 Захар Прилепин. «Именины сердца. Разговоры с русской литературой» http://iknigi.net/avtor-zahar-prilepin/31010-imeniny-serdca-razgovory-s-russkoy-literaturoy-zahar-prilepin/read/page-20.html
 «Враждебный портной нашей эпохи». Вечерняя Москва, 2015 г. http://edu.vm.ru/news/2015/12/21/vrazhdebnij-portnoj-nashej-epohi-306764.html 
 «Рыба-перебежчик». Захар Прилепин, Новая газета, 2011 г. http://www.novayagazeta.ru/arts/47959.html; zaharprilepin.ru / официальный сайт писателя
 «Синтез „художественного“ и „публицистического“ в авторской стратегии Юрия Козлова». М. В. Безрукавая. «Молодой ученый», № 11.2015. г.
 «Жанровая специфика романов Ю. Козлова». М. В. Безрукавая. Монография. 2016 г. http://www.gramota.net/materials/2/2016/8-1/1.html
 "Непрозрачная сущность общеизвестных фактов. Олег Мороз. 2017 г. http://parus.ruspole.info/node/7968
 «Русский писатель в коридоре любви и ненависти», Олег Мороз,  журнал «Москва», №2, 2019, http://www.moskvam.ru/publications/publication_2097.html

Выпускники вузов Москвы
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели-фантасты СССР
Писатели России XX века
Писатели-фантасты России